Besarion (grec. Βησσαρίων – leśny) – imię męskie pochodzenia greckiego. W niektórych krajach, m.in. w Rosji występuje w bizantyjskiej formie Wissarion.

Znane osoby noszące imię Besarion:
 Wissarion Bieliński
 Bessarion
 Wissarion Iwanowicz Dżugaszwili, ojciec Stalina

Męskie imiona greckie